Волостновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Волостновка — село в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Волостновка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.